Il termine Monro può riferirsi a:

Persone
Alexander Monro – medico britannico (1697-1767)
Charles Monro – generale britannico (1860-1929)
David Binning Monro – letterato britannico
George Monro – militare britannico di origine scozzese (1700-1757)
Matt Monro – cantante inglese (1930-1985)
Robert Monro – generale scozzese (1595-1680)

Medicina
Foro di Monro – forame intracranico
Ipotesi di Monro-Kellie – teoria sulla pressione intracranica

Pagine correlate

 Munro
 Monroe